Marea Britanie, țara-gazdă a Jocurilor Olimpice de vară din 2012 de la Londra în perioada 27 iulie - 12 august 2012, a participat cu o delegație de 594 de sportivi care a concurat la 26 de sporturi. S-a aflat pe locul 3 în clasamentul pe medalii.

Referințe
  Marea Britanie la Jocurile Olimpice de vară din 2012  pe Sports Reference

Marea Britanie la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2012